Egipt – państwo położone w północno-wschodniej Afryce
 starożytny Egipt
 i inne państwa historyczne na terytorium Egiptu

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3

 Egipt – część wsi Rogowo  w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rogowo
 Egipt – część wsi Brodnia-Kolonia  w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Pęczniew
 Egipt – część wsi Nawra  w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie

Zobacz też 
 Egypt